est une espèce d'oiseaux de la famille des . Cette espèce était et est encore parfois considérée comme une sous-espèce du Balbuzard pêcheur (), mais est plus petite que celui-ci.

Répartition 
Son aire s'étend des Célèbes à l'Australie, l'archipel des Salomon et la Nouvelle-Calédonie.

Annexes

Références taxinomiques 
 
 
 
 
 

Pandionidae
Oiseau d'Océanie